Ривас-Васьямадрид () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 67,16 км². Население — 70 840 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида